Julholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Julholm (Föglö, Åland), ö, 
 Julholm, Houtskär, Åboland, 
 Julholm, Pargas, Åboland, 
 Julholm, Esbo, Nyland,

Se även
Julholmen
Lilla Julholm
Lilla Julholmen

Robotskapade Finlandförgreningar